Zürich o Zurich:
 Zürich – endonimo in lingua tedesca per Zurigo
 13025 Zürich
 Fussballclub Zürich
 Zurich Insurance Group
 Zürich Hauptbahnhof

Altri progetti